В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Енн Кійомура і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Венді Вайт 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Енн Кійомура /  Пола Сміт (чемпіонки)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (фінал)
 Сью Баркер /  Енн Гоббс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1982